Jeff Wadlow (1976) – regista, sceneggiatore e attore statunitense
 Mark Wadlow (1962) – sceneggiatore inglese
 Robert Wadlow (1918-1940) – statunitense, l'uomo più alto mai esistito